Liste des articles concernent les élections présidentielles américaines de 2020 par États :

 Élection présidentielle américaine de 2020 en Alabama
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Alaska
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Arizona
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Arkansas
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Californie
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Caroline du Nord
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Caroline du Sud
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Colorado
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Connecticut
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Dakota du Nord
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Dakota du Sud
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Delaware
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans le district de Columbia
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Floride
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Géorgie
 Élection présidentielle américaine de 2020 à Hawaï
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Idaho
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Illinois
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Indiana
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Iowa
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Kansas
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Kentucky
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Louisiane
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Maine
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Maryland
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Massachusetts
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Michigan
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Minnesota
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Mississippi
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Missouri
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Montana
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Nebraska
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Nevada
 Élection présidentielle américaine de 2020 au New Hampshire
 Élection présidentielle américaine de 2020 au New Jersey
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans l'État de New York
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Nouveau-Mexique
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans l'Ohio
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Oklahoma
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Oregon
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Pennsylvanie
 Élection présidentielle américaine de 2020 à Rhode Island
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Tennessee
 Élection présidentielle américaine de 2020 au Texas
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Utah
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans le Vermont
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Virginie
 Élection présidentielle américaine de 2020 en Virginie-Occidentale
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans l'État de Washington
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans le Wisconsin
 Élection présidentielle américaine de 2020 dans le Wyoming

Articles connexes 
 Liste des résultats des élections présidentielles américaines de 2016 par État
 Joe Biden
 Kamala Harris
 Donald Trump
 Mike Pence

Élection présidentielle américaine de 2020